Ludvika kan syfta på:

Ludvika, tätort i Sverige
Ludvika kommun, kommun i Sverige
Ludvika distrikt, distrikt i Sverige
Ludvika landskommun, tidigare landskommun i Sverige
Ludvika köping, tidigare administrativ köping i Sverige
Ludvika stad, tidigare administrativ stad i Sverige
Ludvika församling, församling i Svenska kyrkan
Ludvika lillkyrka, kyrkobyggnad i Sverige
Ludvika kapell, Ludvikas första kyrkobyggnad
Ludvika Ulrika kyrka, kyrkobyggnad i Sverige
Ludvika socken, socken i Sverige
Ludvika FK, fotbollsklubb i Sverige
Ludvika FF, fotbollsförening i Sverige
Ludvika HC, ishockeyklubb i Sverige
IFK Ludvika, idrottsförening i Sverige
Ludvika Hockey, ishockeyklubb i Sverige
Ludvika BK, bowlingklubb i Sverige
Ludvika tingsrätt, tingsrätt i Sverige
Ludvika stadshus, stadshus i Sverige
Ludvika ström, vattendrag i Sverige
Ludvika Gammelgård, hembygdsgård i Sverige
Nya Ludvika Tidning, svensk tidning
Ludvika, kvinnlig namnform av Ludvig eller Ludvik